Schwarzenberg kan henvise til:
 Schwarzenberg (Erzgebirge) – by i Erzgebirge i Sachsen, Tyskland
 Landkreis Aue-Schwarzenberg – distrikt i Erzgebirge i Sachsen, Tyskland
 Schwarzenberg (Vorarlberg) - mindre by i delstaten Vorarlberg, Østrig

Se også 
 Schloss Schwarzenberg (flere betydninger)